Ел Пломо има више значења:

 Ел Пломо (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Пломо (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику